German Canadians bezeichnet:
Deutschkanadier
German Canadians (Eishockeymannschaft)

German Canadian bezeichnet:
Der Deutsche Canadier, ehemalige deutschsprachige Zeitschrift in Kanada